Bentharca är ett släkte av musslor. Bentharca ingår i familjen Arcidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Bentharca